Heimerdinger ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Heimerdinger (* 1963) US-amerikanischer Autor
 Elisabeth Oehler-Heimerdinger (1884–1955), deutsche Missionarin und Schriftstellerin
 Erwin von Heimerdinger (1856–1932), deutscher Generalmajor und Politiker
 Friedrich Heimerdinger (1817–1882), deutscher Maler
 Mary Anne Heimerdinger Clench (1932–2011), US-amerikanische Ornithologin
 Timo Heimerdinger (* 1973), deutscher Volkskundler

Heimerdinger ist ein Charakter im Computerspiel League of Legends